Ochoa kan som auktorsförkortning betyda:

 Carlos M. Ochoa
 José M. Ochoa

Robotskapade auktorsförkortningar